Буа́з-Куль () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Татарско-Ямалинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «буаз» (стельная) и гидрографического термина «күл» (озеро).

География 
Деревня находится вблизи устья реки Белая, в 27 км к северо-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
В окрестностях деревни выявлено 2 археологических объекта, относящихся к пьяноборской культуре.

Деревня основана в первой половине XVIII века. В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство.

Мечеть известна с 1816 года, при ней функционировал мектеб. В начале XX века земельный надел сельской общины составлял 683 десятины.

До 1920 года деревня входила в Семиостровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года — в Актанышском районе. В годы коллективизации в деревне организован колхоз «Яш кул». С 1 февраля 1963 года село в Мензелинском, с 12 января 1965 года — в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители деревни работают преимущественно в ООО «Чиялек» (полеводство, мясное скотоводство).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района